Gangart bezeichnet:

 allgemein die Art des Gehens bei Menschen und Tieren, siehe Gehen
 die Art des Gehens beim Militär, z. B. Marsch
 Schritt, Trab, Galopp und andere Gangarten beim Pferd, siehe Pferdegangart
 Begleitmineralien, die zusammen mit Erzmineralien das Erz in Lagerstätten bilden, siehe Gangart (Geologie)

Siehe auch